Rammstein: Paris () — концертный фильм немецкой NDH-группы Rammstein. Премьера фильма состоялась 23 марта 2017 года в кинотеатрах, а затем 19 мая фильм выпустили во всех доступных форматах. Записан на концертах в Париже 6 и 7 марта 2012 года в рамках тура Made in Germany.

Релиз 
Rammstein: Paris! показывался в кинотеатрах 46 стран в период с 23 по 29 марта 2017 года. В версии фильма для кинотеатров показано 16 песен из 22. 19 мая того же года вышла режиссёрская версия фильма, доступная во всех форматах и включающая в себя все 22 песни.

В ночь с воскресения на понедельник 3—4 декабря 2017 года в 00:00 концерт транслировался на российском федеральном канале РЕН ТВ. Были показаны почти все песни, кроме «Bück dich», которые смогли посмотреть миллионы телезрителей.

Издания 
 Rammstein: Paris
 Rammstein: Paris (2 x CD + аудио-трансляция)
 Rammstein: Paris (Deluxe Box Edition) 4 x LP + 2 x CD + Blu-Ray (Чёрная картонная коробка, 4 голубых 180-граммовых виниловых LP’s)
 Rammstein: Paris (Limited «Metal» Fan Edition) CD + Blu-ray (Рисунок, вырезанный лазером на металлическом покрытии)
 Rammstein: Paris (Special Edition) CD + Blu-ray

Список композиций

Кассовые сборы 
Rammstein: Paris! за три дня проката собрал 1,1 миллион евро. В общей сложности, в кинотеатрах фильм посмотрело около  человек.

Чарты

Сертификации

Над фильмом работали

Rammstein 
 Тилль Линдеманн — вокал
 Рихард Круспе — соло-гитара, бэк-вокал
 Пауль Ландерс — ритм-гитара, бэк-вокал
 Оливер Ридель — бас-гитара
 Кристоф Шнайдер — ударные
 Кристиан Лоренц — клавишные

Съёмочная группа 
 Юнас Окерлунд — режиссёр, соредактор
 Эрик Бромс — оператор-постановщик
 Адрианна Мерлуччи — соредактор
 Свана Гисла — продюсер
 Кай Лу Сюн (Kai-Lu Hsiung), Эд Уайз, Стефан Менерт (Stefan Mehnert) и Бирджит Фордайс (Birgit Fordyce) — исполнительные продюсеры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Tagesspiegel
 Spiegel
 Rammstein: Paris: 98 Minuten Gänsehaut pur

Альбомы Rammstein
Концертное видео
Концертные альбомы 2017 года
Концертные альбомы Universal Music Group
Видеоальбомы 2017 года